Acanthomolgus är ett släkte av kräftdjur. Acanthomolgus ingår i familjen Rhynchomolgidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Acanthomolgus